Caloca är ett släkte av nattsländor. Caloca ingår i familjen Calocidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Nattsländor
Caloca